Red Oak Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Red Oak Township (Cedar County, Iowa)
 Red Oak Township (Montgomery County, Iowa)
 Red Oak Township (Missouri)
 Red Oak Township (Oklahoma)